Grijalba puede hacer referencia a:
 Grijalba (Burgos), municipio de la provincia de Burgos, España;
 Grijalba (La Coruña), parroquia del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña, España;
 Grijalba de Vidriales, localidad del municipio de Granucillo, provincia de Zamora, España.